Marco Biagi ist der Name folgender Personen:

* Marco Biagi (Jurist) (1950–2002), italienischer Jurist, Publizist und Hochschullehrer
 Marco Biagi (Politiker) (* 1982), schottischer Politiker